trn
 bodlja (zoologija)